Percival
Perceval ou le Conte du Graal

Desambiguações de antropônimos